Bardon ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Bardon (* 1993), gibraltarischer Fußballspieler
 Cédric Bardon (* 1976), französischer Fußballspieler
 Erich A. Bardon (1901–1957), Künstler
 Franz Bardon (1909–1958), tschechischer Okkultist
 Geoffrey Bardon (1940–2003), australischer Kunstlehrer
 Hans Bardon (1872–1946), deutscher Politiker, Bürgermeister von Wertheim
 Henry Bardon (1910–2003), französischer Klassischer Philologe
 Jack Irving Bardon (1925–1993), US-amerikanischer Psychologe
 Michael Bardon (* 1986), irischer Jazz- und Improvisationsmusiker

Bardon ist der Name folgender Orte:
 Bardon (Leicestershire), Kirchengemeinde
 Bardon Hill, Höchste Erhebung in Leicestershire
 Bardon (Queensland), Vorort von Brisbane, Australien
 Bardon Mill, Ort in Northumberland

Bardon bezeichnet:
 Automobiles Bardon, ehemaliger französischer Autohersteller

Siehe auch:
 Barden
 Bardong
 Pardon